Воловичи:

 Воловичи — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Воловичи — русско-польский графский и дворянский род герба «Богория».